You Know What It Is Vol. 2: Throwin' Rocks at the Throne — мікстейп американського репера The Game, другий із серії You Know What It Is, виданий лейблом The Black Wall Street Records 2004 року. Гост: DJ Ray. «200 Bars and Runnin» є дисом на Джо Баддена.

Список пісень 
 «Intro»
 «200 Bars and Runnin'»
 «Fly Like an Eagle» (з участю Snoop Dogg та WC)
 «Gunned Down» (з участю Jim Jones та Crooked I)
 «Warning» (з участю 50 Cent)
 «More Bounce» (Old School)
 «Fall Back» (Vita Freestyle)
 «Buddens» (Remix)
 «Gotta Get It» (з участю Dr. Dre та Jay-Z)
 «Lucifer» (Freestyle)
 «Game Over» (з участю Lil Flip та Snoop Dogg)
 «Throwin Rocks at the Throne»</small>
 «Let Guns Go» (з участю Juelz Santana та Billboard)
 «Dead Bodies» <small>(з участю Prodigy)
 «Young California» (Freestyle)
 «Confessions» (з участю Mike Wilson)
 «Unbeleveable» (Freestyle)
 «Twisted» (Vita Freestlye)
 «Certified Gangstaz» (з участю Jim Jones та Lil Flip)
 «Computer Love» (Old School)
 «I'm So Sorry» (з участю G-Unit)
 «When the Chips Are Down» (з участю Lloyd Banks)
 «Down Here» (з участю Juelz Santana та Jim Jones)
 «What Dem Want» (з участю Rah Digga)
 «I Love the Hood» (з участю Young Buck)
 «Life's a Bitch»

Посилання 

Альбоми Game